Вила-Велья-ди-Родан:

 Вила-Велья-ди-Родан — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Каштелу-Бранку.
 Вила-Велья-ди-Родан — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.